«María Celeste» puede referirse a:

Cine y televisión 
 María Celeste (1945), película dirigida por Julio Saraceni.
 María Celeste (1994), telenovela de Venevision.

Literatura 
 María Celeste, novela de Carmen Posadas.

Miscelánea 
 Maria Celeste (1600-1634), hija de Galileo Galilei.
 Maria Celeste Crostarosa (1696-1755), religiosa napolitana.
 María Celeste Arrarás (1960), periodista puertorriqueña.
 Maria Celeste, astroblema (cráter de impacto) en el planeta Venus.
 Mary Celeste, bergantín mercante estadounidense que fue encontrado desierto y navegando a la deriva.